Hostettler steht für:

 Hostettler AG, Schweizer Großhandelsunternehmen

Hostettler ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hostettler (* 1968), Schweizer Politiker (FDP)
 Diego Hostettler (* 1980), Schweizer Techno-DJ und Musikproduzent
 Emil Hostettler (1887–1972), Schweizer Architekt
 John Hostettler (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Juerg Hostettler (* 1973), Schweizer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Nadine Hostettler (* 1959), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Rudolf Hostettler (1919–1981), Schweizer Typograf
 Sarah Hostettler (* 1983), Schweizer Schauspielerin
 Simon Hostettler (* 1963),  Schweizer Komponist und Musiker, siehe Simon Ho
 Stephan Hostettler (* 1966), Schweizer Unternehmensberater
 Urs Hostettler (* 1949), Schweizer Spieleerfinder

Siehe auch:
 Hostetler
 Hostetter